Municipio de Rock Grove puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rock Grove (condado de Stephenson, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Stephenson.
 Municipio de Rock Grove (condado de Floyd, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Floyd.